Hrvatska:
 Kraljevac (Rovišće), naselje u općini Rovišće
 Kraljevac (Zadvarje), naselje u općini Zadvarje
 Kraljevac (otok), otok kod Čiova
 HE Kraljevac, hidroelektrana kod Zadvarja na rijeci Cetini